Autostrada A5 steht für:

  Autostrada A5 (Italien), Autobahn in Italien
  Autostrada A5 (Rumänien), Autobahnprojekt in Rumänien